Hemligheter kan syfta på

Hemligheter (musikalbum) – ett musikalbum som släpptes 2004 av Maja Gullstrand
Hemligheter (Höök) – två avsnitt av TV-serien Höök
 Hemligheter (opera) – en Opera skriven av Jonas Forssell med urpremiär på Malmöoperan våren 2011